

Patronyme 

 Louis Follet (1898-1957), militant communiste français ;
 Édith Follet (1899-1990), illustratrice française ;
 Ken Follett (1949-), écrivain britannique ;
 René Follet (1931-2020), bédéiste et illustrateur belge ;
 Michel Follet (1959-), acteur et présentateur belge de radio et télévision.

Titres 

 Le Follet (1829), revue française de mode ;
 Follet (1903), opéra catalan d’Enrique Granados ;
 Le Feu follet (1963), film français de Louis Malle
.

Autres 

 feu follet, lueur diffuse ;
 Feu Follet, voilier navire-école de la Marine nationale française.